Tylko razem z córką – autobiograficzna książka Betty Mahmoody
 Tylko razem z córką – amerykański film z 1991 roku w reżyserii Briana Gilberta, ekranizacja książki